

Patronymes

 Antonio Cromartie
 Dominique Rodgers-Cromartie
 Warren Cromartie

Personnage de fiction
 Cromartie (Terminator)

Autres
 Cromartie High School